

Patronyme 

 Alexandre Menjaud (1773-1832), peintre français ;
 Alexis Basile Alexandre Menjaud (1791-1861), évêque français ;
  (1879-1955), général français.

Pseudonyme 

 Menjaud (1795-1864), acteur français ;
 Madame Menjaud (1794-1844), actrice française.

Patronyme français